Клавдия Петровна Королёва (1907—?) — поездной диспетчер, инициатор организации работы по уплотнённому графику оборота локомотивов на железнодорожном транспорте,.

Биография 
Работала на железнодорожном транспорте с 1933 года. В 1947 году применила уплотнённый график оборота локомотивов на участке Орехово — Воскресенск МРЖД. В 1951 году явилась одним из инициаторов организации пропуска тяжеловесных грузовых поездов по постоянному расписанию.

Метод Королёвой нашёл широкое применение на сети железных дорог СССР.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за разработку и внедрение нового стахановского метода труда на ж/д транспорте (движение машинистов-пятисотников).
 орден орден «Знак Почёта» (1942)
 медали
 Почётный железнодорожник

Примечания

Ссылки 
 В. Конарев, Железнодорожники в Великой Отечественной войне 1941—1945, стр. 129

Железнодорожники СССР
Стахановцы
Персоналии:Социалистическое соревнование